Деррік Сміт (,  22 січня 1965, Скарборо, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1983 року був обраний на драфті НХЛ під 44-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Міннесота Норт-Старс» та «Даллас Старс».

Загалом провів 619 матчів у НХЛ, включаючи 82 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»